Manama (stad), de hoofdstad van Bahrein
 Manama (Verenigde Arabische Emiraten), een exclave van het emiraat Ajman
 Master na master, universitaire aanvullende studie